Nick Fletcher (film), Nick Fletcher filmeditor
Nick Fletcher (muzikant), Nick Fltcher gitarist